Der Mädchenkrieg bezeichnet:

 Der Mädchenkrieg (Roman), Roman von Manfred Bieler aus dem Jahr 1975
 Der Mädchenkrieg (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1977 nach dem gleichnamigen Roman